Краби — інфраряд ряду десятиногих ракоподібних.
 Краб мармуровий
 Краб голландський
 Краб трав'яний
 Краб волохатий
 Краб камчатський
 Краб кам'яний

Техніка 
 «Краб» — підводний човен.
 «Краб» — польська самохідна артилерійська установка.
 тип «Краб» — водолазні морські судна СРСР проекту 535М.
 «Краб» — морська міна в СРСР.
 «Краб» — авіаційна бомба СНАБ-3000 у СРСР.

Інше 
 Краб — архітектурна деталь.